Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Черно море (Варна) и Черноморец (Бургас). Актуален шампион е Левски-Спартак (София).

Класиране

Влизат 
 Спартак (Плевен)
 Хасково (Хасково)

Отпадат 
 ЖСК-Спартак (Варна)
 Академик (Свищов)

Резултати

Голмайстори

Състав на шампиона Локомотив (София)

Северна „Б“ РФГ 

 1. Толбухин – днес град Добрич;
 2. Михайловград – днес град Монтана;

Източници 
 Българските футболни първенства 1924-2003
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1977/78
1977/78